43-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 28 листопада до 22 грудня 1975 року в Єревані.

Турнірна таблиця

Посилання 
 43rd USSR Championship, Yerevan, 1975

Чемпіонати СРСР із шахів
1975 у шахах
1975 в СРСР
Листопад 1975
Грудень 1975